Кубок Казахстану з футболу 2022 — 30-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Титул захищав Кайрат. Кубок вдруге в історії завоювала команда Ордабаси

Календар

Перший попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 квітня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 квітня 2022

|}

Другий попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 квітня 2022

|}

Третій попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 травня 2022

|}

Груповий раунд

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 

2022
Казахстан
2022 у казахському спорті